Сонсека ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 60 км². Население — 11331 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

Покровителями города считаются святой Хуан Эванхелиста и святая дева де лос Ремедиос.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Sonseca
 Sonseca en Google Maps

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо
Города Сьюдад-Реаля